Axinulus är ett släkte av musslor som beskrevs av Bernard 1979. Axinulus ingår i familjen Thyasiridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musslor
Axinulus